

Patronyme 
Hendel est un nom de famille pouvant faire référence à :
 Friedrich Georg Hendel (1874-1936), un entomologiste autrichien ;
 Nechama Hendel (1936-1998), une chanteuse israélienne ;
 Paolo Hendel (né en 1952), un acteur, humoriste et comédien italien ;
 Zvi Hendel (né en 1949), un homme politique et ancien député israélien ;
 Yehoudit Hendel (1921-2014), une romancière et nouvelliste israélienne.

Prénom 
Hendel est aussi un prénom, pouvant faire référence à :
 Hendel Butoy, un réalisateur et directeur de l'animation américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif